Зарудье — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Зарудье — деревня в Достоевском сельсовете Ивановского района Брестской области.
 Зарудье — деревня в Крытышинском сельсовете Ивановского района Брестской области.
 Зарудье — деревня в Поставском районе Витебской области.

Украина 
 Зарудье — село в Оратовском районе Винницкой области.
 Зарудье — село в Иванковском районе Киевской области.
 Зарудье — село в Кременчугском районе Полтавской области.
 Зарудье — село в Дубенском районе Ровненской области.
 Зарудье — село в Кролевецком районе Сумской области.
 Зарудье — село в Роменском районе Сумской области.
 Зарудье — село в Збаражском районе Тернопольской области.
 Зарудье — село в Зборовском районе Тернопольской области.
 Зарудье — село в Красиловском районе Хмельницкой области.
 Зарудье — село в Теофипольском районе Хмельницкой области.